FP kan syfta på:
 FP (oftast skrivet som fp) – en förkortning för först Folkpartiet, senare Folkpartiet liberalerna, ett socialliberalt politiskt parti i Sverige, se Liberalerna
 FP – en förkortning för en faxprofil i Bluetooth, se Fax Profile 
 FP-motor – en variant av Mazdas F-motor, som bland annat använts i Mazda 323 och 626
 FP – namnet på den koloniala krigsmakten i Kongofristaten, se Force Publique
 FP – en morgontidning i norra Västmanland, se Fagersta-Posten